Die Hong Kong Open 2019 im Badminton fanden vom 12. bis zum 17. November 2019 im Hong Kong Coliseum statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (1. Runde)
 Chou Tien-chen (Viertelfinale)
 Shi Yuqi (2. Runde)
 Anders Antonsen (Viertelfinale)
 Chen Long (Viertelfinale)
 Jonatan Christie (Halbfinale)
 Viktor Axelsen (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (zurückgezogen)
 Akane Yamaguchi (Halbfinale)
 Chen Yufei (Champion)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Finale)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 He Bingjiao (Viertelfinale)
 Saina Nehwal (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Halbfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (zurückgezogen)
 Du Yue / Li Yinhui (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (zurückgezogen)
 Wang Yilu / Huang Dongping (2. Runde)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (2. Runde)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Hong Kong Badminton Association
 Turnierseite

2019
Badminton 2019